Akcja „Nachtigall”
 Batalion „Nachtigall”